— оригинальный японский аниме-сериал, созданный компанией Trigger и режиссером Ё Ёсинари по сценарию Кадзуки Накасима.

Первые шесть серий были доступны на Netflix в Японии 12 марта 2020 года, а 6 мая там же появились и последние шесть. Международный релиз сериала в сервисе должен состояться 30 июня 2020 года. Аниме также транслировалось по телевидению на канале Fuji TV в блоке +Ultra с 8 апреля по 24 июня 2020 года.

Сюжет 
XXI век. Широкой публике наконец стало известно о зверолюдях, чьё существование скрывалось в предыдущие века.

Обычная школьница Митиру неожиданно обращается в антропоморфную енотовидную собаку (тануки). Скрываясь, она прибывает в Анима-Сити, место, где живут зверолюди. Там она встречается с волкочеловеком Сиро Огами, который решает помочь девочке разобраться, почему она превратилась в зверя.

Основные персонажи 
  — главная героиня, обычная школьница, однажды неожиданно превратившаяся в зверочеловека-тануки. Она отправляется в Анима-Сити, чтобы найти способ стать прежней. Вскоре она развивает способность превращать части своего тела в тела других животных. Она утверждает, что её форма зверя — енот, а не тануки. В ходе развития сюжета становится первоклассным питчером бейсбольной команды Анима-сити под названием «Медведи».
 Сэйю: Сумирэ Морохоси

  — зверочеловек-волк, наделённый острым обонянием. Чрезвычайно силён (превосходит льва или носорога), а также практически бессмертен, так как быстро регенерирует. Со временем раскрывается, что ему уже более тысячи лет. Изначально был обычным волкочеловеком, но был убит Реймондом Сильвастой, а затем вернулся к жизни в качестве Гинро — существа, обладающего громадной силой, которую он обычно скрывает.
 Сэйю: Ёсимаса Хосоя

  — лучшая подруга Митиру, которая однажды тоже стала зверочеловеком, только в её случае — лисой. Её поймали правительственные агенты и отправили в исследовательский центр для изучения. Оттуда Надзуну спас Клифф, увидевший в ней потенциал и обучивший её всему, что она теперь знает. Она стала гуру культа Серебряного Волка под именем Déesse Louve, для чего трансформирует свой внешний вид, чтобы напоминать Гинро — серебряного волка.
 Сэйю: Мариа Наганава

  — богатый, загадочный предприниматель и президент Sylvasta Pharmaceuticalics. Он заинтересовался Митиру и Сиро из-за их уникальных физических возможностей, превосходящих любого зверя, которого он когда-либо видел, и у него большие планы на них. Его предок — Реймонд Сильваста — был генералом, уничтожившим деревню Сиро, когда зверолюди начали впадать в агрессию и бросаться на собственных соплеменников и людей. Алан знает, что Сиро единственный выживший и что он легендарный Гинро.
 Сэйю: Кайто Исикава

  — мэр города Анима-сити, голый землекоп. Она также знает, что Митиру и Надзуна изначально были человеческими девочками, превратившимися в зверей якобы из-за «болезни животных». Вместе с Сиро настаивала на том, что происхождение Митиру и её способности к трансформации должны оставаться в секрете — если публика узнает, что людей можно превратить в чудовище в любой момент, начнётся массовая паника. В настоящее время она ищет лекарство от «болезни» Митиру.
 Сэйю: Гара Такасима

Медиа

Аниме 
На Anime Expo 2019 студия Trigger объявила о работе над новым аниме-сериалом. Режиссёром выступил Ё Ёсинари, сценаристом — Кадзуки Накасима, дизайнером персонажей — Юсукэ Ёсигаки, а композитором — mabanua. Заглавную песню «Ready To» исполнила Сумирэ Морохоси (актриса озвучки Митиру), в то время как музыкант Хонами Фурухара (известная под псевдонимом AAAMYYY) написала электронную музыку для закрывающей композиции «Night Running».

Первые шесть серий были доступны на Netflix в Японии 12 марта 2020 года, а 6 мая там же появились и последние шесть. Международный релиз сериала в сервисе должен состояться 30 июня 2020 года. На телевидении премьера состоялась 8 апреля 2020 года на телеканалах Fuji TV, BS Fuji и других.

Список серий

Саундтрек 
Саундтрек к сериалу планируется выпустить 24 июня 2020 года.

Роман 
23 апреля 2020 года был выпущен роман-приквел BNA Zero: Massara ni Narenai Kemono-tachi («Животные, которые не могут быть совершенно новыми»), написанный Нэкисэ Исэ.

Манга 
29 мая 2020 года была анонсирована манга-адаптация сериала, иллюстрированием которой займётся Асано.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Trigger